Ме́лвин Э́ллис Ка́львин, Ка́лвин (; 8 апреля 1911, Сент-Пол, Миннесота, США — 8 января 1997, Беркли, Калифорния, США) — американский , член Национальной академии наук в Вашингтоне. Иностранный член Лондонского королевского общества, член Леопольдины (1959), почётный член многих зарубежных академий наук и обществ. Лауреат Нобелевской премии по химии (1961).

Биография 
Родился в еврейской семье эмигрантов из России Розы Гервиц и портного Элиаса Кальвина. Окончил Мичиганский колледж горного дела и технологии (1931). С 1937 года руководитель химического отдела, с 1947 года профессор Калифорнийского университета в Беркли.

Основные работы 
С 1940-х годов работал над проблемой фотосинтеза; к 1957 году с помощью CO2, меченного по углероду, выяснил химизм усвоения растениями CO2 (восстановительный карбоновый цикл Кальвина) при фотосинтезе.

Награды и признание 
 Стипендия Гуггенхайма (1944)
 Премия столетия (1955)
 Нобелевская премия по химии (1961)
 Медаль Дэви (1964)
 Бейкеровская лекция (1965)
 Премия Уилларда Гиббса (1977)
 Медаль Пристли (1978)
 Национальная научная медаль США (1989).

Сочинения 
 Chemical evolution, Eugene (Ore), 1961
 The path of carbon in photosynthesis, Englewood Cliffs (N. Y.), 1957 (совм. с J. A. Bassham)
 The photosynthesis of carbon compounds, N. Y., 1962 (совм. с J. A. Bassham).

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Лауреаты Нобелевской премии. М. Кальвин // Сайт электронной библиотеки «Наука и техника»

Лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреаты Нобелевской премии из США
Биологи XX века
Награждённые медалью Пристли
Награждённые медалью Дэви
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Почётные члены Японской академии наук
Почётные доктора Северо-Западного университета
Почётные доктора Миннесотского университета
Исследователи фотосинтеза
Члены Леопольдины
Стипендиаты Гуггенхайма
Выпускники Центральной средней школы (Детройт)
Выпускники Колледжа науки и техники Миннесотского университета
Профессора Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Химического колледжа Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Члены Национальной академии наук США
Награждённые Золотой медалью Американского института химиков